Strandverket kan syfta på

 Norra strandverket, se Fredriksborg, Marstrand
 Södra strandverket, Marstrand 
 Strandverkets konsthall, se Södra strandverket
 Strandverket Stenbatteriet, se Nya Älvsborg

Se även 
 Strandverk